Бори́с Василе́вский:
 Василевский, Борис Александрович (род. 1939) — российский писатель и журналист.
 Василевский, Борис Петрович (род. 1950) — российский актёр, Народный артист России.